Marquise ("marchesa" in lingua francese) può riferirsi a:
Marquise – variante del nome proprio di persona Marquis
Marquise – comune francese del Passo di Calais, capoluogo del Cantone di Marquise 
Marquise – singolo di Georges Brassens del 1962, dall'album Les Trompettes de la renommée
MARQUISE – dimostrazione tecnologica condotta nel 1997
Marquise – film del 1997 diretto da Véra Belmont